Йоаким (Яким) Константинов Николов (Колов, Коловски) е зограф от Македония, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Роден е в дебърското село Лазарополе, тогава в Османската империя. Произлиза от големия зографски род от Лазарополе Дулеви. Син е на зографа Константин Николов, с когото работи.

В 1924 година с баща си и брат си Теодосий изписват църквата „Успение Богородично“ в Слоещица.

В 1926 година с баща си и с братята си Теодосий и Томо отново изписват притвора на лазарополската църква „Свети Георги“, за което говори надписът над южната входна врата в нартекса: „За успомен и за здравље обновио ових упореду три малих кубета, својим прилогом! Стефан Симоновић Жупчески са породицом. Живописац Коста Николић са синовима Јаћим Томо и Тодосија. Из Лазаропоља, 10 фебр. 1926 г.“

В 1927 година заедно с баща си и брат си Теодосий обновяват фреските в църквата „Свети Никола“ в Градешница, като изписват горните зони на страничните кораби и централния кораб.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Родени в Лазарополе
Представители на Дебърската художествена школа
Български иконописци